Mailing ist

eine 
 Massen-Postsendung, siehe Mailing
 Turmbemalung bei U-Booten (und Kriegsschiffen), siehe Mailing (U-Boot)

ein Ortsname:
 Mailing (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Mailing (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mailing (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Mailing (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 historische Schreibweise von Mailling, Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Mailling
 Meiling